Втора македонска футболна лига 2016/17 е двадесет и пети шампионат по футбол на Република Македония. Провежда се от 13 август 2016 г. до 27 май 2017 г. Групата е съставена от 10 отбора. Шампион е тимът на Академия Пандев. Това е последен сезон във формат от 10 отбора, като от сезон 2017/18, дивизията е разделена на 2 групи от по 10 отбора.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Бараж за промоция

Първи кръг

Втори кръг 

Общ резултат Шкупи – Новаци 7:2

Източници 

 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони